Никулиха — название населённых пунктов в России:

 Никулиха — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Никулиха — деревня в Макарьевском районе Костромской области.